José Balta puede referirse a:
 José Balta y Montero (1814-1872), militar y político peruano, Presidente del Perú de 1868 a 1872.
 José Balta Paz (1866-1939), ingeniero y político peruano, Ministro de Fomento y de Hacienda.
 José Balta Hugues (?-1966), ingeniero peruano.